Jack White – regista statunitense
Jack White – cantautore statunitense
Jack White – cestista australiano